Le mot canonique est un adjectif d'origine grecque (κανονικός « kanonikos », « relatif aux règles » - κανόνες, « kanones », « les règles ») et latine (canonicus « conforme aux règles, régulier »).

Cet adjectif est employé dans plusieurs domaines :

 Dans les religions, il est formé à partir du mot canon « règle ». Il s'agit d'une règle disciplinaire interne à une religion (par exemple : le droit canonique de l'Église catholique romaine).
 En mathématiques, canonique qualifie des objets qui semblent être naturels et instinctifs et qui permettent de faciliter des manipulations ultérieures. Exemples : base canonique,  produit scalaire canonique.
 En physique, plus particulièrement en physique statistique, les ensembles microcanonique, canonique et grand-canonique sont les trois ensembles statistiques utilisés dans l'étude des différents systèmes.
 En informatique, le passage à la forme canonique permet de transformer des données dont plusieurs représentations sont possibles vers un format 'standard'.